Arm steht für:
 Arm, eine der oberen Extremitäten des menschlichen Körpers
 Arm-Architektur, eine Prozessorarchitektur der Firma ARM Limited
 Arm (Heraldik), einer Wappenfigur in der Heraldik
 Flussarm, ein Nebenlauf eines Flusses
 Meeresarm, eine Wasserstraße
 Arm (Gruppe), Untergruppe einer Organisation

arm steht für:
 den Mangel an Geld, siehe Armut
 Vorkommen geringen Rohstoffgehalts bei Erzen, siehe Erzgehalt
 Armenische Sprache (ISO-639-2B-Code)

Arm heißen:
astronomische Objekte:
 Eta Capricorni, Stern (alternativer Name Armus)

Personen:
 Arm (Name), ein biblischer Name
 Allisyn Ashley Arm (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Fabienne Arm (* 1996), Schweizer Unihockeyspielerin
 Mark Arm (* 1962), US-amerikanischer Rockmusiker

ARM steht für:
 ARM Limited, früher Advanced RISC Machines Ltd., ein britischer Chipdesigner
 ARM (Verlag), ein deutscher Tonträgerverlag

 Account Resource Management
 Acquaintance Relationship Management, siehe Customer-Relationship-Management
 Activation Request Maintenance, C/I channel code
 Adjustable Rate Mortgage, siehe Hypothek mit anpassbaren Ratenzahlungen
 African Rainbow Minerals, ein südafrikanisches Bergbauunternehmen
 Amalgamated Regional Militia in Larry Nivens Ringwelt-Zyklus
 Animal Rights Militia, eine extremistische Tierrechtsbewegung
 Annotated Reference Manual
 Ansaugrauchmelder
 Anti Radiation Missile, Sammelbezeichnung für Raketen, die das gegnerische Luftabwehr-RADAR ausschalten
 Application Reference Model
 Application Response Measurement, ein Standard zur Performancemessung von Software-Systemen
 Area Radiation Monitor
 Armenien, nach den Kfz-Nationalitätszeichen der ISO 3166
 Armidale (Flughafen) in Australien nach dem IATA-Code
 ARPANET Reference Model
 Asociația Radioamatorilor din Moldova, moldawischer Amateurfunkverband
 Associate in Risk Management, ein Diplomabschluss des Insurance Institute of America
 , Händlerzusammenschluss von 50 Herstellern aus Chicago in 1924, siehe JEDEC Solid State Technology Association #Geschichte 
 Association des Radioamateurs de Monaco, den monegassischen Amateurfunkverband
 Asteroid Redirect Mission (‚Asteroiden Umleit-Mission‘), eine geplante Mission der NASA
 Asynchronous Response Mode unter HDLC

 steht für:
 Edward Armitage (Botaniker) (1822–1906), englischer Botaniker

AR-M steht für:
 Provinz Mendoza, ISO 3166-2 Code der argentinischen Provinz

Siehe auch:

ARM